HMS „Cossack” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca Kozaka:
  – 22-działowy okręt szóstej rangi (sixth-rate) zwodowany w 1806 (budowany pod nazwą HMS „Pandour”), rozebrany w 1816.
 HMS „Cossack” – nieukończona kanonierka parowa; stępka położona w 1846, budowa przerwana w 1849.
  – korweta zwodowana w 1854 (budowana dla Rosji jako „Witiaź”, przejęta przed zwodowaniem, w trakcie wojny krymskiej), sprzedana w 1875.
  – krążownik torpedowy typu Archer zwodowany w 1886, sprzedany w 1905.
  – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1907, sprzedany w 1919.
  – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1937, zatopiony przez niemiecki okręt podwodny koło Gibraltaru w 1941.
  – niszczyciel typu C zwodowany w 1944, złomowany w 1961.

Przypisy 

Cossack